5-та лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

5-та лінія — вулиця в місті Київ.
 5-та лінія — вулиця в місті Кропивницький.
 5-та лінія — вулиця в місті Луганськ.
 5-та лінія — вулиця в місті Миколаїв.
 5-та лінія — вулиця в місті Полтава.

5-та лінія — вулиця в місті Рязань.
 5-та лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові у місті Санкт-Петербург.

Вулиці